Зачёт Кубка мира по биатлону 2010/11 по гонкам преследования.

Курсивом выделены очки за гонки, после которых спортсмены являлись лидерами зачёта.

Жирным выделены очки за гонки, после которых спортсмены стали победителями зачёта.

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Официальный сайт IBU
 Зачёт Кубка мира по гонкам преследования (мужчины) на сайте IBU
 Зачёт Кубка мира по гонкам преследования (женщины) на сайте IBU

Преследования